Paul Seymour (basket-ball) (1928-1998)
 Paul Seymour (mathématicien) (1950-)